Schlegel är ett efternamn.

Personer med efternamnet

Alfabetiskt ordnade
 August Wilhelm Schlegel (1767–1845), tysk författare
 Bernhard Schlegel (1838–1896), svensk genealog
 Friedrich Schlegel (1772–1829), tysk författare, filosof och litteraturkritiker
 Gustaaf Schlegel (1840–1903), nederländsk sinolog
 Hans Schlegel (född 1951), tysk astronaut
 Hermann Schlegel (1804–1884), tysk zoolog
 Johan Frederik Schlegel (1817–1896), dansk advokat och ämbetsman
 Johan Frederik Vilhelm Schlegel (1765–1836), dansk rättslärd
 Johann Adolf Schlegel (1721–1793), tysk luthersk präst och diktare
 Johann Elias Schlegel (1719–1749), tysk diktare
 Johann Heinrich Schlegel (1726–1780), dansk historiker och översättare
 Margarete Schlegel (1899–1987), tysk skådespelare
 Sylvester Schlegel (född 1976), svensk trumslagare

Äldre framställning
Johann Elias Schlegel (1719–1749), tysk författare; bror till Johann Adolf och Johann Heinrich Schlegel nedan.
Johann Adolf Schlegel (1721–1793), tysk diktare och präst; bror till Johann Elias Schlegel ovan och Johann Heinrich Schlegel nedan.
Johann Heinrich Schlegel (1726–1780), tysk-dansk historiker och översättare; bror till Johann Elias och Johann Adolf Schlegel ovan.
Johan Frederik Vilhelm Schlegel (1765–1836), dansk rättslärd; son till Johann Heinrich Schlegel ovan.
August Wilhelm Schlegel (1767–1845), tysk författare; son till Johann Adolf Schlegel ovan, bror till Friedrich Schlegel nedan.  
Friedrich Schlegel (1772–1829), tysk författare, filosofie doktor och docent; son till Johann Adolf Schlegel ovan, bror till August Wilhelm Schlegel ovan. 
Hermann Schlegel (1804–1884), tysk-holländsk ornitolog.
Johan Frederik Schlegel (1817–1896), dansk advokat och guvernör för danska Västindien.
Gustaaf Schlegel (1840–1903), nederländsk sinolog; son till Hermann Schlegel
Sylvester Schlegel (1976–), svensk batterist i The Ark.

Tyska efternamn